«Лягушонок» — советский короткометражный кукольный мультфильм 1983-го года по стихотворению словацкой поэтессы Людмилы Подъяворинской.

Первый из трёх сюжетов мультипликационного альманаха «Весёлая карусель» № 14.

Сюжет 
На болоте, в лягушачьей семье родился лягушонок. Был он очень хорошим и внешне привлекательным и все жители болота стали приходить к лягушкам в гости, чтобы подарить ему подарки и придумать для него имя.

Отрывок из стихотворения:

Дождь накрапывал весенний.

Народился лягушонок

У лягушки в воскресенье.

Лягушонок так хорош

-Лучше в мире не найдёшь,

Нет нигде, нигде другого

Лягушоночка такого!

Всех зовёт лягушка в гости:

— Все дела скорее бросьте!

Все несут ему игрушки,

И шары, и погремушки,

Колыбельку из тростинки,

И перинки

Из пушинки.

«Бре-ке-ке, бре-ке-ке..»

— Слышно в каждом уголке.

Лягушонок так хорош

— Лучше в мире не найдёшь!

Стали думать и гадать:

— Как бы нам его назвать?

Шкреком-Бреком или Кваком?

Не назвать ли Жабуляком?

Жабуляк так Жабуляк!

Окунём в болоте — квак!

Автор: Людмила Подъяворинская

Съёмочная группа

Примечания

Литература 
 «Детская литература» изд. Детская Литература, 1974 год.

Ссылки 
 
 
 «Лягушонок» на youtube.com

Короткометражные мультфильмы СССР 1983 года
Мультфильмы студии «Союзмультфильм»
Весёлая карусель
Мультфильмы Сергея Олифиренко
Кукольные мультфильмы СССР 1983 года